Teatro Flora – teatro di Casciana Terme, in provincia di Pisa
 Teatro Flora – antico teatro di Floridia, in provincia di Siracusa
 Teatro Flora – teatro di Penna San Giovanni, in provincia di Macerata